Національний дивізіон Молдови 2002—2003 — 12-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул втретє поспіль здобув Шериф.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Зімбру взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Молдови 2002—2003.
2. Клуб Хинчешти знявся зі змагань у зимову перерву, його результати були анульовані.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 червня 2003

|}

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

2002—2003
Молдова
Молдова